«Белуга» — российская подводная лодка начала XX века, пятый корабль проекта Holland-VIIR (тип «Сом»).

Постройка 
Подводная лодка «Белуга» была заложена 10 мая 1904 года на Невском судомеханическом заводе в Санкт-Петербурге. Спуск на воду состоялся в 1905 году. В ноябре того же года совместно с однотипными лодками «Пескарь» и «Лосось» перешла в Либаву для достройки и испытаний. В мае 1906 года вступила в строй.

Служба 
2 мая 1906 года зачислена в учебный отряд подводного плавания с базированием на Либаву.

В 1907—1911 годах использовалась как учебный корабль, неоднократно участвовала в учениях, флотских маневрах, испытаниях, экспериментах, осуществляла торпедные стрельбы. В 1908 году при совместной буксировке двух лодок плавбазой «Хабаровск» на «Белугу» навалилась однотипная «Стерлядь», нанеся небольшие повреждения. В 1909 году прошла капитальный ремонт, получила дизельный двигатель вместо керосиномотора.

25 марта 1912 года включена в боевой состав Балтийского флота, вошла в 1-й дивизион отряда подводного плавания, базировалась на Ревель.

18 апреля 1913 года в Либавском канале столкнулась с миноносцем «Внушительный», врезалась в его борт, нанесла надводную пробоину в районе носовой кочегарки. У самой лодки были повреждены крышка торпедного аппарата и надстройка.

18 мая 1913 года участвовала в успешных испытаниях системы подачи воздуха на затонувшую подводную лодку. «Белуга» лежала на грунте, а водолаз подключил воздушный шланг к специальному ниппелю. С 23 июля снова причислена к учебному отряду.

Во время Первой мировой войны участвовала в боевых действиях, несла дозорную службу на Або-Оландской шхерной позиции, базировалась близ Мариехамна, у острова Мункхольм. В 1914 году совершила пять боевых походов в поисках вражеских кораблей, замеченных береговыми постами. Однажды это оказались нейтральные шведы, другой раз обнаружила уходящий крейсер «Аугсбург», который догнать не могла. В остальных случаях контактов не имела.

Зимовала в Ревеле. В марте 1915 года командир лодки, лейтенант фон Дихт, был награждён орденом Святой Анны III степени с мечами. Как только сошёл лёд — перешла в Мариехамн.

В 1915 году продолжала нести позиционную службу в шхерном районе, совершила пять боевых патрулирований.

Начиная с 1916 года базировалась в Ревеле, в боевых действиях участия не принимала, использовалась для учёбы.

25 октября 1917 года вошла в состав Красного Балтийского флота, однако уже осенью сдана к порту на хранение. В феврале 1918 года в полуразобранном состоянии захвачена германскими войсками, затем вывезена в Германию и разделана на металлолом.

Командиры 
 1905—1907: А. А. Андреев 1-й
 1905: Ризнич, Иван Иванович (временно исполняющий должность)
 1907—1908: П. В. Волков 2-й
 1908—1911: Н. К. Нордштейн
 1911—1914: И. В. Мессер 1-й
 1914—1916: Г. Е. Фон Дихт (10 боевых походов)
 1916: П. И. Лазаревич-Шепелевич
 1916—1917: В. Н. Хомутов 2-й

Примечания

Литература

Ссылки 
 book.uraic.ru // СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПОДВОДНОГО ФЛОТА
 

Подводные лодки типа «Сом»